Metophthalmus — род скрытников из подсемейства Latridiinae.

Описание 
Надкрылья сросшиеся по шву. Усики десяти-сегментные, с двухсегментной булавой. Голова, переднеспинка и них в белым налётом.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Скрытники
Роды жесткокрылых